Илама:

 Илама (дерево)
 Илама (Гондурас) — город в Гондурасе
 Илама (культура) — археологическая культура на территории Колумбии